Tambay ist der Familienname folgender Personen

 Adrien Tambay (* 1991), französischer Rennfahrer
 Damayanti Tambay (* 1948), indische Badmintonspielerin
 Patrick Tambay (1949–2022), französischer Rennfahrer